Semmelweis Kórház (Budapest) 1088 Budapest, Mária u. 39. Szemészeti Klinika
 Semmelweis Kórház (Kiskunhalas)
 Semmelweis Kórház (Miskolc) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórház